Yuanzhou ist:

der Stadtbezirk Yuanzhou (原州区) der Stadt Guyuan im Autonomen Gebiet Ningxia in der Volksrepublik China, siehe Yuanzhou (Guyuan)
der Stadtbezirk Yuanzhou (袁州区) der Stadt Yichun in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Yuanzhou (Yichun)